

Bataille

Hydronyme 
 Waver, une petite rivière de la Hollande-Septentrionale, affluent de l'Amstel

Toponyme

Belgique 
 Waver, nom néerlandais de la ville francophone belge de Wavre, dans la province du Brabant wallon
 Sint-Katelijne-Waver, nom néerlandais de la commune néerlandophone belge de Wavre-Sainte-Catherine, dans la province d'Anvers
 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, nom néerlandais de Wavre-Notre-Dame, section de commune de Wavre-Sainte-Catherine

Pays-Bas 
 Waver, village de la commune d'Ouder-Amstel, Pays-Bas

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme